

Persone 
 Pitti – cognome italiano
Bonaccorso Pitti – storico, diplomatico, politico, giocatore d'azzardo
Jacopo Pitti – storico e politico
Luca Pitti – banchiere
Francesco Pitti – poeta e umanista
Jose Luis Rodriguez Pitti – scrittore e poeta
Paola Pitti – modella

Popoli 
 Pitti – popolo della Britannia
 Pitti – nome che può indicare i Pictoni, un popolo gallico

Luoghi 
 Palazzo Pitti – palazzo di Firenze, situato in piazza de' Pitti
 Casa Pitti – palazzo di Firenze, situato in via Santo Spirito

Altro 
 Pitti – famiglia fiorentina
 Pitti Immagine – ente del mondo della moda